Каленберг может означать:

 Каленберг — гора в Австрии.
 Каленберг — возвышенность на северном берегу реки Рур.
 Каленберг — возвышенность в Нижней Саксонии.
 Княжество Каленберг — государство Вельфов, существовавшее в 1494—1705 гг.; правопредшественник курфюршества Брауншвейг-Люнебург.

Фамилия
 Каленберг, Томас (род. 1983) — датский футболист.
 Ганс фон Каленберг (1870—1957) — немецкая писательница.